Лейдсендам-Ворбург () — община в провинции Южная Голландия (Нидерланды).

История 
Муниципалитет Лейдсендам-Ворбург является результатом слияния муниципалитетов Лейдсендам и Ворбург в 2002 году. Он состоит из двух городов Лейдсендам и Ворбург , которые появились рядом друг с другом в первой половине 20-го века.

Лейдсендам-Ворбург примыкает к городу Гаага и часто рассматривается как его пригород, хотя это независимый муниципалитет. Некоторая часть города по-прежнему остается сельской деревней, расположенной в нескольких километрах к северо-востоку от Лейдсендам.

Транспорт

Железная дорога 
Три железнодорожные станции расположены в муниципалитете, обеспечивают связь со всеми крупными городами в Рандстаде. Главный железнодорожный вокзал — Ворбург на линии Гаага — Утрехт. Эта станция находится на южной окраине центра города.

На линии Роттердам-Амстердам, расположенной на границе Гааги, есть две станции: Ден Хааг Лан ван Ной (для некоторых междугородних поездов и пригородных поездов) и Ден Хааг Мариахое (только для местных поездов).

Города-побратимы 
  Констанцин-Езёрна, Польша
  Границе, Чехия
  Темекьюла, США

Примечания